Карлскуга () — город в Швеции в лене Эребру, административный центр Карлскугской коммуны. Поселение названо в честь Карла IX, а skoga означает «лес».

Население — 34 615 человек.

Расположен на северном берегу озера Мёккельн. Является промышленным центром.

История 

Первоначально поселение называлось Möckelns bodar (на старошведском Myklesboda). Оно состояло из нескольких хижин рыбаков. Герцог Карл Сёдерманландский посетил это место в конце XVI века, в связи с чем появилось нынешнее название.

В 1586 году был учреждён церковый приход Карлсуга, а вскоре была построена и деревянная церковь.

Благодаря речной системе и богатым запасам леса в XVII веке в Карлскуге получила развитие металлургия. Так, XVII веке были построены 14 малых железоделательных мастерских и 8 кузнечных молотов, приводимых в действие водяными колёсами. Большая часть из них существовала к 1860-м гг., но крупнейшим железоделательным предприятием стала располагавшаяся неподалёку Буфорская (или Бофорская) мануфактура. В 1871 году на Бофорс произвели 6 124 тонны железа, больше, чем на любом другом предприятии в Швеции.

Город вырос вокруг двух центров — деревни Карлскуга и Буфорской мануфактуры. В 1882 году приход Карлскуга насчитывал 11 184 жителя. В 1885 году деревня получила городской устав, а в 1940 и статус города.

Города-побратимы 
 : Нарва

Известные уроженцы 
 Форсберг, Моника (род. 1950) — шведская поп-певица, поэт-песенник, актриса.

Примечания 

Города Швеции